Појам  може да се односи на:
Тринити колеџ (Оксфорд),
Тринити колеџ (Кембриџ),